Shipwreck (engl. Schiffswrack) steht für

 Shipwreck, Spitzname von John Simms "Shipwreck" Kelly (1910–1986), US-amerikanischer Footballspieler
 SS-N-19 Shipwreck, NATO-Codename für russische Anti-Schiff-Lenkwaffe
 Shipwreck Moraine, Moräne im Viktorialand, Antarktika